

Sigle 
 Satiety index – Indice di sazietà
 Sistema internazionale di unità di misura
 Smithsonian Institution – istituto di ricerca e museo statunitense
 Sportitalia – emittente televisiva italiana
 Sports Illustrated – rivista statunitense
 Staten Island – un borough di New York e un'isola sul fiume Hudson (Stati Uniti)

Astrologia 
 Si – (巳) ramo terrestre dell'astrologia cinese

Chimica 
 Si – simbolo chimico del silicio

Codici 
 SI – codice vettore IATA di Skynet Airlines
 si – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua singalese
 SI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Slovenia
 SI – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Siguiri (Guinea)
 SI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Siena (Italia)
 SI – codice ISO 3166-2:LR della contea di Sinoe (Liberia)
 SI – codice ISO 3166-2:SR di Sipaliwini (Suriname)
 SI – codice ISO 3166-2:UZ della Regione di Sirdaryo (Uzbekistan)

Etichettatura tessile 
 SI – sigla della denominazione di sisal

Informatica 
 .si – dominio di primo livello della Slovenia

Letteratura 
 Sì (in originale Ja) - romanzo di Thomas Bernhard del 1978

Mitologia 
 Si – divinità lunare nella mitologia dei Mohicani

Musica 
 Si – nota musicale
 Sì - operetta di Pietro Mascagni del 1919
 Sí - album di Julieta Venegas del 2004

Politica 
 Sinistra Italiana – partito politico italiano
 Socialist International – Internazionale socialista
 Socialisti Italiani – partito politico italiano

Religione 
 S.I. – sigla della Compagnia di Gesù (Societas Iesu)
 Sì – complesso templare buddhista in Cina

Altro 
 Sì – affermazione
 SI – sigla del Sistema internazionale di unità di misura
 SI – targa automobilistica della provincia di Siena (Italia)
 ŠI – targa automobilistica di Sebenico (Croazia)
 SI – targa automobilistica di Siegen (Germania)
 SI – targa automobilistica di Siemianowice Śląskie (Polonia)
 SI – targa automobilistica di Skalica (Slovacchia)
 Piaggio Si – ciclomotore della Piaggio
 SI – "soggetto ignoto", termine utilizzato per riferirsi prevalentemente a un criminale di cui ancora non si conosce l'identità. Tale termine viene utilizzato molto nella serie televisiva americana Criminal Minds. In inglese viene chiamato "Unsub".

Altri progetti